Caneca — recipiente
Caneca ou Campana (instrumento musical)

Pessoas 
Frei Caneca (1779-1825) — religioso e político brasileiro
Célio Caneca — lutador e mestre de Jiu-Jitsu

Ver também 
 Caneças — freguesia portuguesa

Desambiguações de sobrenomes